Cempakaputih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cempakaputih, administrativ by, Banten, 
 Kecamatan Cempakaputih, distrikt, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar